El término Champasak puede hacer referencia a:

 Champasak, provincia meridional de Laos.
 Champasak, ciudad de Laos.
 Champasak, antiguo reino establecido en el sur de Laos.